Den Oever (Noord-Holland), een plaats in Noord-Holland
Den Oever (Emmen), een buurtschap in de gemeente Emmen